Gelong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gelong, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Kina 

 Gelong (socken i Kina), Tibet, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar